Браун, Фёдор Александрович (1862—1942) — филолог-германист, декан и профессор Петербургского университета.
 Браун, Фёдор Иванович (1799—1862) — петербургский архитектор.